National Premier League ist der Name folgender Ligen:

 National Premier League (Jamaika)
 National Premier League (Mongolei)